Targi Toruńskie Sp. z o.o. (dawniej Miasto-Handel Sp. z o.o.) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca niegdyś w Toruniu.

Charakterystyka 
Targi Toruńskie zajmowały się zarządzaniem nieruchomościami oraz gospodarowaniem gruntami miejskimi. Od 2004 roku spółka rozszerzyła działalność o organizację jarmarków (jarmark bożonarodzeniowy, wielkanocny oraz Katarzyński), natomiast od 2005 roku rozpoczęła ona organizację imprez targowych. W latach 2006 - 2017 firma organizowała targi w administrowanym przez siebie Centrum Targowym PARK. Targi Toruńskie zajmowały się również działalnością inwestycyjną. W roku 2010 roku prowadziła ona budowę parkingu podziemnego na placu św. Katarzyny w Toruniu.

20 lipca 2017 roku Radę Miasta Torunia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Targi Toruńskie ze spółką Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu. Połączenie to nastąpiło 1 listopada 2017 roku.

Imprezy targowe 
Spółka była gospodarzem następujących imprez targowych:
 Targi Metal Tools
 Targi Plast Tools
 Targi Dziecięcy Świat
 Dzień Akademii Piękności
 Targi Motoryzacyjne MOTO-TOR
 Targi Konserwatorskie
 Targi Kościoły
 Targi - Od Działki Po Dom
 Targi INVEST-TOR
 Targi Turystyczne

Jarmarki 
Jarmarki organizowane przez spółkę:
 Jarmark wielkanocny
 Jarmark Katarzyński
 Jarmark Bożonarodzeniowy
 Toruńskie Spotkania Kolekcjonerów

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu